Монтерру́био-де-Арму́нья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 10,97 км². Население — 1 226 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки